Ernesto Vidal (1910 körül – ?) spanyol motorversenyző
 Ernesto Vidal (1921–1974) világbajnok uruguayi labdarúgó